Пятый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой был проведён по новой схеме. Участники (планировалось что сыграет около 70 команд) были разбиты на 8 зон, в которых прошли соревнования в матчах «на вылет». Победители зон составили четвертьфинальные пары. Полуфиналы и финал должны были пройти в Электростали, но прошли в Воскресенске. Победитель получал право сыграть в Кубке СССР текущего сезона.

Впервые розыгрыш состоялся до начала чемпионата РСФСР. Позднее начало игр в классе «Б» чемпионата СССР (полный состав его участников был определён только к концу февраля) позволил как минимум трём уже известным его командам («Спартак» Свердловск, СК им. Свердлова и «Химик») также сыграть в кубке.

Список участников

Зональные соревнования

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой